Episodi di The Comedians – episodi della serie televisiva del 2015
 Episodi di The Comedians – episodi della serie televisiva del 2017